Meow peut désigner :
 Meow est le nouveau nom de l'administration du Cadastre depuis la réforme CoperFin. C'est l'acronyme de Mesures & Evaluation - Opmetingen & Waarderingen. 
 Meow, une comédie hongkongaise produite et réalisée par Benny Chan et sortie en 2017 ;
 Meow, un chat domestique mâle qui a attiré l'attention internationale lorsqu'un refuge pour animaux a rendu public des efforts pour l'amincir, dans le but de le faire adopter ;
 Meow!, une série de trois vidéofilms pornographiques lesbiens américains.